Шимчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шимчук Микола Максимович — депутат Верховної Ради УРСР 6—8-го скликань.
 Шимчук Роксоляна Валеріївна — український ювелір зі Львова.